Выборы в Конституционное собрание в Гватемале проходили 1 июля 1984 года. Хотя Национальный центристский союз получил наибольшее число голосов, альянс Движения национального освобождения и Истинного националистического центра сформировал крупнейший блок с 23 из 88 мест собрания. Явка составила 78 % голосов.

Результаты

Литература 
 Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004.
 Political handbook and Atlas of the world 1964. New York, 1965.
 Elections in the Americas A Data Handbook Volume 1. North America, Central America, and the Caribbean. Edited by Dieter Nohlen. 2005.

Примечания 

Гватемала
Выборы в Гватемале
1984 год в Гватемале
Июль 1984 года